San Juan Bawitz kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Juan Bawitz, Chilón, Chiapas, 
 San Juan Bawitz, San Juan Cancuc, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar